Список країн за приростом населення

Примітки

Див. також 
 Список країн за природним приростом населення

Демографія
Приростом населення
Міжнародні рейтинги